Eschara (von altgriechisch  „Herd“, „Feuerstelle“) bezeichnet:
 Eschara (Keramik), eine griechische Keramikform (offenes Kochgefäß)
 Eschara (Altar), den (Brandopfer-)Altar eines antiken griechischen Heiligtums
 die Feuerstelle oder den Herdraum eines antiken griechischen Hauses
 den Wundschorf, vor allem nach einer Verbrennung oder Verätzung, siehe Wundheilung